Le qualificazioni del singolare femminile del Connecticut Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Julija Putinceva (primo turno)
  Annika Beck (qualificata)
  Anna-Lena Friedsam (primo turno)
  Jaroslava Švedova (ritirata)
  Anastasija Sevastova (qualificata)
  Danka Kovinić (primo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)

  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Kirsten Flipkens (secondo turno, Lucky loser)
  Kateryna Bondarenko (secondo turno, ritirata)
  Zheng Saisai (primo turno)
  Wang Qiang (primo turno)

Qualificate 

  Nicole Gibbs
  Annika Beck
  Louisa Chirico

  Maria Sakkarī
  Anastasija Sevastova
  Ana Konjuh

Lucky loser 

  Kayla Day
  Kirsten Flipkens
  Camila Giorgi

  Anett Kontaveit
  Johanna Larsson
  Evgenija Rodina

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Connecticut Open 2016
WTA Tour 2016